Fridrich II. Brunšvicko-Lüneburský (1418 – 19. března 1478, Celle), také známý jako Fridrich Zbožný, byl v letech 1434 až 1457 a v letech 1471 až 1478 brunšvicko-lüneburským vévodou a lüneburským knížetem.

Život 
Fridrich se narodil jako druhý syn Bernarda I. Brunšvicko-Lüneburského a jeho manželky Markéty Saské. Po smrti otce vládl Lüneburskému knížectví společně s bratrem Otou. Během své vlády se bratři zaměřovali hlavně na rozšíření hradu Celle a četné reformy ke zlepšení právního postavení zemědělců vůči jejich vlastníkům půdy. Po smrti svého bratra vládl Fridrich knížectví sám. V roce 1452 nechal na Heylig Kreuz ("Svatý kříž") postavit klášter a přivedl do Celle františkánské bratry. V roce 1457 předal vládu v knížectví svému prvorozenému synovi Bernardovi a vstoupil do kláštera. V roce 1471, po smrti druhého syna Oty však klášterní život opustil, aby držel otěže moci za svého tříletého vnuka Jindřicha. Fridrich zemřel 19. března 1478 a byl pohřben v kostele františkánského kláštera, který v Celle založil.

Manželství a potomci 
V roce 1437 se devatenáctiletý Fridrich oženil s o šest let starší Magdalénou, dcerou braniborského kurfiřta Fridricha I. Manželé spolu měli čtyři děti:

 Bernard II. Brunšvicko-Lüneburský (1437–1464), kníže lüneburský, biskup v Hildesheimu, ⚭ 1463 Matylda Holštýnsko-Schauenburská
 Ota V. Brunšvicko-Lüneburský (1439–1471), kníže lüneburský, vévoda brunšvicko-lüneburský, ⚭ 1467 Anna Nasavsko-Dillenburská (1441–1514)
 Gottfried Brunšvicko-Lüneburský (1441–1465), zemřel svobodný a bezdětný
 Markéta Brunšvicko-Lüneburská (1442–1512)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1418
Úmrtí 19. března
Úmrtí v roce 1478
Úmrtí v Celle
Welfové